Satellite Engineering Group 
 Searl Effect Generator
 Shenzhen Electronics Group
 Society of Economic Geologists
 Society of Exploration Geophysicists
 Sozialistischen Entwicklungsgemeinschaften Rennsport
 Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

Zobacz też:
 Seeg